Кремянка — топоним

Россия 

Кремянка — река в Кировской и Нижегородской областях, Республике Марий Эл.
Кремянка — река на Чукотке

Украина 

 Кремянка — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Кремянка — село в Лубенском районе Полтавской области.
 Кремянка — река во Львовской области
 Кремянка — до 1993 г. название села Подлесье в Жолковском районе Львовской области.
Кремянка — до 1962 г. название села Высокое в Лохвицком районе Полтавской области.